Alessandro Patias, (8 de julho de 1985) é um jogador de futsal brasileiro naturalizado italiano, que joga como pivô no Benfica e na Seleção Italiana de Futsal.

Ligações externas

Naturais de Mondaí
Jogadores de futsal de Santa Catarina
Patias, Alessandro
Cidadãos naturalizados da Itália